Абха́зо-ады́гские (западнокавказские) языки́ — одна из групп кавказских языков, входящая в северокавказскую надсемью. Включает адыгскую и абхазо-абазинскую ветви и убыхский язык. Последний, генетически более близкий к первой ветви, испытал значительное влияние второй, и в целом занимает промежуточное положение между обеими.

Абхазо-адыгские языки иначе называются северозападнокавказскими, по месту своего первоначального и основного распространения — Северо-Западному Кавказу.

Распространены в России (на Северном Кавказе), в Абхазии и среди ближневосточной диаспоры (преимущественно в Турции, Сирии, Иордании). Общее число говорящих на абхазо-адыгских языках — около 3 млн чел., в том числе в России — 764 660 чел. (перепись 2002 года).

Гипотезы о родственных языках 
Наиболее популярна точка зрения о родстве абхазо-адыгских языков с нахско-дагестанскими, с которыми они совместно образуют северокавказскую надсемью. Согласно альтернативной точке зрения, родство с нахско-дагестанскими языками является приобретённым ввиду тесного их соседства и ограничивается в основном лексикой, тогда как на уровне морфологии и фонетики имеются существенные расхождения.

Гипотеза о родстве с языком хаттов 
Вячеслав Всеволодович Иванов показал, что хаттский язык состоит в родстве с западно-кавказскими языками, а именно абхазским, адыгским и убыхским языками. "Впервые эту гипотезу высказал (ок. 1920 гг.) швейцарский востоковед Эмиль Форрер. Сейчас можно считать «гипотезу в целом доказанной при необходимости уяснения большого числа деталей в будущем»,— писал Вячеслав Всеволодович. Дополнительное доказательство — культура погребений хаттов напоминает майкопскую культуру.

 Немного отличная версия
В последних работах А. С. Касьяна, 2009—2010, приводятся аргументы в пользу того мнения, что согласно глоттохронологическому анализу прото-абхазо-адыгский и хаттский языки существовали в одно и то же время, и их следует относить к разным ветвям сино-кавказской макросемьи, распад которой приходится на середину 11-го тысячелетия до н. э. В результате этого распада образовались две большие ветви: прото-язык Сино-Тибето-На-Дене и прото-язык Сев.-Кавказско-Баскский и Енисейско-Бурушаски. Затем распад второй ветви Сев.-Кавказско-Баскской и Енисейско-Бурушаски произошёл во вторую половину 9-го тыс. до н. э. Касьян сближает хаттский язык именно с протоязыком Енисейско-Бурушаски. Сев.-Кавказско-Баскская ветвь распадается в первой половине 7-го тыс. до н. э. на Баскскую и Северо-Кавказскую ветвь. Распад Северо-Кавказского прото-языка на Прото-Западно-Кавказский и Прото-Восточно-Кавказский произошёл около 3800 г. до н. э.. В свою очередь распад Прото-Западно-Кавказского языка на Абхазо-абазинскую, Убыхскую и Адыгскую ветвь произошёл около 640 г. до н. э.. Далее, в свою очередь распад единого Абхазо-абазинского языка на Абхазский и Абазинский произошёл около 1080 г. н. э., а распад Адыгского языка на Западный (Адыгейский) и Восточный (Кабардинский) диалекты относится к 960 г. н. э.. Таким образом, как говорилось выше, в один период с хаттским языком (2-е тыс. до н. э.) существовал отдельный Прото-Западно-Кавказский язык, давший начало всем абхазо-адыгским языкам.

Гипотеза о родстве с языком митанни 
Анчабадзе Ю. Д. в своей Рецензии на: Кавказский этнографический сборник VII // Советская этнография, № 6, 1982., где приводилась статья профессора А. К. Глейе «К праистории северно-кавказских языков» (опубликована в 1907 году)), находит убедительными нижеследующие выводы А. К. Глейе о том, что :
 племена, родственные абхазо-черкесским, в древности жили и южнее, до самой Месопотамии. Чтобы доказать это, он обращается к языку «митанни» и сравнивает его в лексическом и грамматическом отношении с абхазо-черкесскими.
 язык митанни занимает среднее место между абхазо-адыгскими и нахско-дагестанскими языками.

Гипотеза существования сино-кавказской макросемьи языков 
Автором гипотезы является С. А. Старостин. Данная гипотетическая макросемья объединяет несколько языковых семей и изолированных языков Евразии и Северной Америки. Гипотеза пока не является общепризнанной, но популярна среди лингвистов — сторонников глубинной компаративистики. В частности, в эту макросемью включаются:
баскский язык, енисейские языки (небольшая языковая семья в Сибири, из которых живой только кетский язык), языки на-дене (языковая семья индейцев в Северной Америке), абхазо-адыгские языки, с которыми Старостин сближает хаттский язык, нахско-дагестанские языки, с которыми Старостин сближает хуррито-урартские языки, бурушаски (изолированный язык в Пакистане), сино-тибетские языки.

Классификация

Адыгская ветвь 
Адыгская (черкесская) группа включает два близкородственных языка, которые иногда считают наречиями единого адыгского языка. В частности, самоназвания обоих языков одинаковые — адыгэ(бзэ).
 Адыгейский язык (адыгабзэ) — ныне распространён в северных и восточных районах Республики Адыгея и некоторых горных долинах по берегу Чёрного моря (шапсугский диалект). В кавказское мухаджирство было вовлечено до 90 % западных адыгов, и сейчас они составляют почти 80 % турецких черкесов. Однако на исконных землях Кавказа язык сохранялся лучше, и языковая статистика выглядит следующим образом: 129 419 носителей в РФ (2002).
 Кабардино-черкесский язык (адыгэбзэ) — один из официальных языков Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В России на нём говорят: кабардинцы и черкесы, всего 587 547 человек. В состав последних входят остатки бесленеевцев, диалект которых занимает промежуточное положение между адыгейским и кабардино-черкесским языками. Немало кабардинцев живёт в диаспоре.

В диаспоре же адыгейский и кабардино-черкесский считаются одним языком, называемый черкесским языком.

Абхазо-абазинская ветвь 
Абхазо-абазинские языки также довольно близки между собой и включают следующие языки:
 Абхазский язык (аԥсуа бызшǝа, аԥсшǝа) — официальный язык Республики Абхазия (Апсны), частично признанного государства, где на нём говорит более 90 тыс. человек. Однако если в 1989 году они составляли всего 17,8 % населения Абхазии, то после грузино-абхазской войны (1992-93), в 1995 — более половины. На Кавказе остались носители только двух диалектов (абжуйского и бзыпского), носители других (садзского и ахчыпсы) были депортированы в Османскую империю.
 Абазинский язык (абаза бызшва) — официальный язык Карачаево-Черкесии, где он распространён на севере республики. Три аула говорят на ашхарском диалекте, ещё около десяти — на тапантском. До Кавказской войны абазины заселяли многие части современной Карачаево-Черкесии, а также южную часть Мостовского района Краснодарского края. Всего в России на нём говорит 38 247 чел.

Генетически абхазо-абазинские языки достаточно близки между собой, чтобы считаться наречиями одного языка. При этом, ашхарский диалект абазинского ближе к абхазскому, чем к тапантскому диалекту. Условно это изображено на схеме выше.

Убыхская ветвь 
Судьба последнего абхазо-адыгского языка — убыхского (a-t°axə) оказалась более печальной. Убыхи жили по берегу Чёрного моря между садзами и шапсугами — там, где сейчас располагается курортный город Сочи. Будучи активными участниками Кавказской войны, они были полностью выселены после поражения горцев. В Османской империи они селились вместе с адыгами и впоследствии перешли на их язык: последний носитель убыхского языка Тевфик Эсенч умер в деревне Хаджиосман (на берегу Мраморного моря в Турции) 7 октября 1992 года. Однако сами убыхи ещё живы, и в Турции их насчитывается около 10 000 человек. Существует движение за восстановление языка и даже за разработку его литературной формы. Убыхский считается одним из рекордсменов по звуковому разнообразию: по оценкам специалистов, в нём насчитывается до 80 согласных фонем.

История 
Адыго-абхазские языки исконно распространены на Западном и Центральном Кавказе, по обеим сторонам Главного Кавказского хребта. Мало что известно об их жизни в древнее время. Наиболее вероятными предками адыго-абхазов были меоты, распространённые в античное время на северо-западном Кавказе. После сокрушительных походов гуннов и готов-тетракситов меотские племена были оттеснены в горные районы Закубанья, а само имя меотов вовсе исчезло. На смену ему пришли племена зихов, касогов (кашак) и абазгов — названия крупных местных племён. Возможно, к абхазско-адыгским народам относились также тавры — племя, проживавшее в Крыму в эпоху греческой колонизации.

Очередным ударом по всему Северному Кавказу стали опустошительные нашествия татаро-монголов в XIII и полчищ Тамерлана в XIV веках, после которых адыгские племена укрылись в недоступных горных долинах. Предки абхазов, абазин, убыхов и причерноморских адыгов жили по другую сторону Кавказского хребта вдоль берега Чёрного моря. Но места в горах было мало, и как только вокруг стало спокойнее, часть адыгов переселилась на восток (ок. XIII XIV веков), положив начало кабардинскому этносу. На освободившиеся земли с юга, из-за Кавказского хребта стали переселяться группы абазин — сначала тапанта (что значит в переводе «жители равнины»), а затем и ашкарауа («горцы»), занявшие часть территории современной Карачаево-Черкесии. Позднее, уже в XVIII веке, часть кабардинцев вернулась обратно и осела на севере современной Карачаево-Черкесии, получив название «беглых» кабардинцев. Уже в советское время за ними закрепился этноним «черкесы», до того обозначавший всех адыгов вообще.

Во второй половине XIX века все абхазо-адыгские народы в той или иной мере пережили очередное великое бедствие —  мухаджирство, или насильственное переселение значительной их части в пределы Османской империи. В результате на Кавказе совсем или почти не осталось натухаевцев, хатукаевцев, егерукаевцев, мамхегов, махошевцев, абадзехов (остался 1 аул), шапсугов, садзов, убыхов, бесленеевцев (4 аула), горных (псху, дал, цебельда) и гумских абхазов. Горная полоса северо-западного Кавказа полностью обезлюдела и впоследствии заселялась выходцами из других районов России и Османской империи (армянами, греками), а опустевшие районы Абхазии — также мегрелами, сванами и грузинами.

Однако новая родина оказалась не очень приветливой: тысячи мухаджиров, часто размещённые в пустынных местах, гибли от голода и болезней. Судьба родного языка была ещё менее благополучной. Прямыми и косвенными методами турецкое правительство вытесняло любые языки меньшинств и только в самое недавнее время, стремясь соответствовать европейским стандартам, Турция пошла на некоторые послабления. Однако и сейчас ни один из абхазо-адыгских языков не имеет в Турции официального статуса, не преподаётся в школе, фактически не имеет письменности. Официальная статистика говорит о чуть более 100 тыс. носителей (владеющих языком) адыгского языка (там он рассматривается как один язык) и 12 тыс. говорящих по-абхазски, в то время как этнических адыгов и абхазов-абазин насчитывается около миллиона, а число людей, так или иначе являющихся потомками мухаджиров, достигает нескольких миллионов.

Грамматическая характеристика 
В типологическом отношении абхазо-адыгские языки довольно близки между собой. Наиболее яркими чертами их грамматики являются следующие:
 крайне бедный вокализм при весьма богатом консонантизме. В адыгских языках представлены три базовые гласные фонемы /a, a:,ə/ (а, э, ы), а в убыхском, абхазском и абазинском — всего две — /a, ɨ/ (а, ы). В то же время в живом произношении каждая из этих фонем имеет несколько произносительных аллофонов (вариантов) в зависимости от окружающих согласных, что частично передаётся орфографически.
 Число же согласных варьирует от 45 в кабардинском до 80 в убыхском языках. Такое огромное число объясняется тем, что в этих языках существует несколько дополнительных артикуляций, добавляемых к основному набору согласных. Так, в убыхском представлено «всего» 44 основных согласных, многие из которых могут быть фарингализованными, палатализованными («смягчёнными») и лабиализованными («огублёнными»). В результате и получается набор в 80 фонем. Помимо обычных для Кавказа абруптивных (пӀ, тӀ, кӀ, цӀ), латеральных (лӀ, лъ), увулярных (хъ, къ, гъ) и фарингальных (Ӏ, хь) согласных, в абхазо-адыгских языках представлены такие редкие звуки, как альвео-палатальные («шепелявые») (шъ, щӀ, жъ) и абруптивные спиранты (фӀ, шӀ, щӀ). Для такого большого числа согласных, конечно, не хватает букв русского алфавита (которым пользуются эти языки). Разные языки по-разному решают ту проблему: абхазский пошёл по пути использования дополнительных букв путём модификации имеющихся и добавления новых, а остальные — более обычным для Кавказа — путём использования специальных дополнительных знаков ъ, ь, Ӏ, у. Соответствия между буквами и фонемами для согласных в абхазо-адыгских языках см. в статье про графику абхазо-адыгских языков.
 В морфологии абхазо-адыгские языки отличаются богатым глагольным словоизменением, или полисинтетизмом. К одному глагольному корню может присоединяться большое количество приставок и суффиксов с определённым значением и фиксированным местом, в результате чего одним словом может передаваться целое предложение. При помощи согласовательных глагольных аффиксов для субъекта, объекта и косвенного объекта может быть выражено направление, место, версия (если действие совершается для кого-то), принуждение, отрицание, переходность, время и некоторые другие значения. Например, в адыгейском языке возможны такие слова, как п-ф-е-с-тыгъ «его-для.тебя-ему-я-отдал», у-къы-с-ф-е-плъыгъ «ты-для.меня-посмотрел-на.него», сы-б-дэ-кӀо-н-эп «я-за.тебя-не-выйду.замуж»; в абазинском д-и-ба-зтIxIва «хотя-его-он-и-увидел»; абх. и-сы-з-и-лы-рҩит «для.меня-она-заставила-его-то-написать».
 Синтаксически абхазо-адыгские языки относятся к языкам эргативного строя: ср. адыг. «Ар ашь ежэ» ‘Он его ждёт’ (номинат. конструкция) — «Ащ ар ещэ» ‘Он его ведёт’ (эргат. конструкция). Функции придаточных предложений выполняют глагольные формы, включающие обстоятельственные аффиксы в значениях ‘где’, ‘когда’, ‘куда’, ‘почему’, ‘откуда’; ср. абх. «д-ахъ-гылаз» ‘где он стоял’, «д-а-хь-неиз» ‘куда он пришёл’. Основной порядок слов: «подлежащее + дополнение + сказуемое». Порядок слов особенно важен в абх. и абазинском яз., где отсутствует категория падежа.

Письменность 
До начала XIX столетия ни один из абхазо-адыгских языков не имел письменности. Но по некоторым данным, исследователи майкопской культуры приходили к мнению о древнейшей письменности у абхазо-адыгской группы, позднее утраченной. После присоединения к России делаются многочисленные, но довольно разрозненные попытки разработать и применить письменность для отдельных абхазо-адыгских языков на основе кириллицы и арабского письма. После установления советской власти для адыгских языков централизованно вводятся алфавиты на арабской основе. В 1923 кабардинский, а в 1926—1927 гг. — абхазский, адыгейский и абазинский переводятся на латиницу, использовавшуюся до 1936—1938 гг. После этого абхазский алфавит был переведён на грузинскую основу (до 1954 года), а остальные три — на кириллицу, которая существует и поныне. Подробнее см. в статье про графику абхазо-адыгских языков.

Фольклор 
При отсутствии письменности на абхазо-адыгских языках существовал богатый устный фольклор, который занимал важнейшее место в жизни этих народов. В каждом из них существовали разные типы профессиональных певцов и исполнителей народного творчества, сочинителей. Так, у адыгов таких людей называли джегуако (джэгуакӀуэ). Среди других жанров народного фольклора центральное место занимал эпос Нартов, который характерен также и для других народов Северного Кавказа.
Например, вот отрывок из текста, посвящённого одному из Нартов — Сосруко.

Сосрукъуэ ди къан,
Сосрукъуэ ди нэху,
Зи мэӀуэху дышъафэ,
Афэр зи джанэ куэщӀ,
Дыгъэр зи пыӀэ шыгу…

Перевод:

Сосруко наш любимец,
Сосруко наш свет.
Чей щит златоцветный,
Чья одежда — кольчуга,
Над чьей головой солнце…

История исследования 
Исследование абхазо-адыгских языков начинается с первой пол. XIX в. (Л. Я. Люлье, И.Грацилевский, Шора Ногмов, позже Л. Г. Лопатинский, Кази Атажукин); значительный вклад в изучение абхазо-адыгских языков внесли Н. С. Трубецкой, Д. А. Ашхамаф, Н. Ф. Яковлев, Г. В. Рогава, К. В. Ломтатидзе, З. И. Керашева и др.

См. также 
 Списки Сводеша для абхазо-адыгских языков (Викисловарь)

Примечания

Библиография 
 Балкаров Б. Х. Введение в абхазо-адыгское языкознание. Нальчик, 1970.
 Kassian. A. Hattic as a Sino-Caucasian language // Ugarit-Forschungen. Internationales Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-Palästinas. Bd 41, 2009—2010. P.309-447
 Рогава Г. В. Абхазско-адыгские языки // Языки народов СССР. Т. 4. М., 1967.
 Чирикба В. А. Абхазско-адыгские языки // Языки Российской Федерации и Соседних Государств. Энциклопедия. В трёх томах. Т. 1. A-И. Москва: Наука, 1998, с. 18-24.
 Шагиров А. К. Абхазо-адыгские языки // Языки мира. Кавказские языки. М., 1999.
 Chirikba V. A. Common West Caucasian. The reconstruction of its phonological system and parts of its lexicon and morphology. Leiden, 1996.
 Габуниа З. М. Русская лингвистическая наука в становлении и развитии кавказского языкознания, Владикавказ, 2011. — 518 с.
 Габуниа З. М. Малочисленные языки в третьем тысячелетии и процессы глобализации /в соавторстве с Р. Гусманом Тирадо/ — Владикавказ, 2010.
 Габуниа З. М. Миноритарные языки в современном мире. Кавказские языки /в соавторстве с Р. Гусманом Тирадо/ — М: Академия наук России, 2002.

Ссылки 
 Исследование Майкопской надписи
 Вавилонская башня: Проект этимологической базы данных, начатый С. А. Старостиным, включает этимологическую базу данных по абхазо-адыгским языкам.
 Атлас кавказских языков с реестром языков.
 Карта языков Кавказа (сост. ЦРУ)
 Сайт абхазского языка «Амрахуага»
 Раздел «Адыго-абхазские языки» на сайте Джегуако
 «О кабардино-черкесском языке»

 
Языки России
Языки Евразии